Александр Эйлер::
 Эйлер, Александр Александрович (1855—1920) — потомок академика Леонарда Эйлера, губернатор Подольской губернии, сенатор.
 Эйлер, Александр Христофорович (1773—1849) — внук Леонарда Эйлера, российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал от артиллерии.